Prigorje je lahko:
 Prigorje Brdovečko (Hrvaška)
 Prigorje (Hrvaška)